Па́вел Льво́вич Лобко́ (1 июня 1838 — 25 ноября 1905, Санкт-Петербург) — российский военный и государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, Государственный контролёр, член Государственного Совета, почётный профессор Николаевской академии Генерального штаба.

Биография 
Родился в семье потомственных дворян Самарской губернии, потомственный военный: дед — генерал-майор, отец — генерал-лейтенант, начальник артиллерии Войска Донского Лев Львович Лобко (1806—1869). Брат — генерал от инфантерии, военный цензор Лев Львович Лобко (1838—1907).

В 1856 году окончил 1-й Московский кадетский корпус. 16 июня 1856 года поступил на военную службу прапорщиком.

В 1859—1861 годах обучался в Николаевской академии Генерального штаба, которую окончил с малой серебряной медалью. На протяжении почти четверти века последующая служебная карьера Павла Львовича Лобко была тесно связана с академией. Специализировался по кафедре военной администрации.

В 1862—1867 годах служил на различных должностях в штабе войск Гвардии и Петербургского военного округа.

В 1867—1881 годах на службе в Канцелярии Военного министерства, сперва помощником делопроизводителя, затем делопроизводителем. Одновременно преподаватель (с 3 ноября 1870 года — профессор) в Николаевской академии Генерального штаба по кафедре военной администрации.

В апреле 1871 года произведён в полковники.

С началом русско-турецкой войны состоял при военном министре Д. А. Милютине (март 1877), сопровождал его во время пребывания императора Александра II на Балканском театре военных действий. В августе-сентябре 1877 года принимал участие в боях под Плевной. В октябре назначен помощником начальника штаба войск, находящихся в тылу Действующей армии. За отличия произведён в чин генерал-майора (1878).

18 августа 1881 года назначен на должность помощника начальника канцелярии Военного министерства.

4 января 1884 года назначен на должность начальника канцелярии Военного министерства, занимая её по июнь 1898 года.

«Павел Львович Лобко, которому я очень многим обязан, был, вообще, большой чудак. Очень умный, честный и справедливый, он производил впечатление человека сухого, строгого и гордого. На деле оказывалось, что он строг на словах; его манера ходить и говорить, производившая впечатление гордости и самонадеянности, была, так сказать, прирожденная, и старослужащие Канцелярии, знавшие его ещё в чине капитана, удостоверяли, что он уже тогда выступал и говорил так же, как и теперь, в должности начальника Канцелярии».

Пользовался полным доверием военного министра П. С. Ванновского, поручавшего ему в случае своего отсутствия выступать от имени военного ведомства при обсуждении вопросов в Государственном совете. Подтверждая компетенцию Лобко, министр произнёс в Государственном совете:
«…Я учился на медные деньги, а посылаю вам вместо себя профессора военной администрации, человека в высшей степени сведущего, талантливого и принимаю на себя ответственность за всё то, что он будет говорить».

15 апреля 1883 года оставил профессорскую кафедру академии, с производством в заслуженные профессора и назначением профессорской пенсии.

В 1887 году читал специальный курс лекций по военной администрации Наследнику Цесаревичу Великому князю Николаю Александровичу.

В 1889 году произведён в генерал-лейтенанты.

За время службы принимал участие в комитетах и комиссиях по разработке положений об интендантских управлениях в мирное и военное время, составлении нового положения о полевом управлении войск в военное время, об оборонительных сооружениях, по перевооружению армии и других.

1 января 1898 года назначен членом Государственного совета с оставлением в прежней должности. Смена военного министра в 1898 году и приход на эту должность генерала Куропаткина привели к уходу генерала Лобко с должности начальника канцелярии Военного министерства (30 июня 1898 года).

«С назначением Куропаткина положение Лобко стало весьма неудобным, так как первый не только был моложе его годами и по службе, но был его слушателем в Академии; скрашивалось это положение назначением в члены Государственного Совета, создававшее ему более независимое положение и возможность с почётом уйти из Военного министерства».

6 декабря 1899 года назначен на пост Государственного контролёра, вместо умершего Тертия Филиппова. На новом посту отличался лояльным отношением к финансовым запросам военного ведомства. Находился на должности Государственного контролёра вплоть до выхода Манифеста 17 октября 1905 года.

9 апреля 1900 года произведён в генералы от инфантерии. 1901—1904 годы провёл в постоянных разъездах по России, лично проверяя работу аппарата контрольного ведомства в различных губерниях страны, участвовал в ревизиях в различных губерниях империи, а также состоял членом специальных комитетов и совещаний: о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902); для обсуждения предначертаний, указанных в рескрипте 18 февраля 1905 года; совещания графа Сольского для рассмотрения дополнений к узаконениям о Государственной думе правил.

С наступлением событий революции 1905 года убеждённый консерватор и традиционалист Павел Лобко оказался человеком вчерашнего дня. При образовании кабинета министров С. Ю. Витте его отставка была практически предрешена. 26 октября 1905 года уволен от должности Государственного контролёра, с назначением генерал-адъютантом и оставлением в Государственном совете. Пережив отставку крайне тяжело, менее чем через месяц Павел Львович Лобко скончался. Похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

«Замечательно умный и логичный, безусловно честный и справедливый, он был сух и подчас резок в обращении. Он пользовался всеобщим уважением, но любили его лишь те, которым удавалось за довольно черствой скорлупой узнать тщательно скрываемую доброту. Под конец своей жизни Лобко стал как будто мягче и приветливее, может быть под влиянием новой для него семейной жизни».

Чины и звания 
 Прапорщик — 16 июня 1856 года
 Подпоручик — 23 апреля 1861 года (старшинство)
 Поручик — 25 декабря 1861 года (за отличие)
 Генерального штаба штабс-капитан — 9 ноября 1864 года
 Генерального штаба капитан — 25 декабря 1864 года (старшинство)
 Генерального штаба подполковник — 31 марта 1868 года (старшинство)
 Генерального штаба полковник — 28 марта 1871 года (за отличие)
 Генерального штаба генерал-майор — 26 февраля 1878 года (за отличие, старшинство 28 марта 1881 года)
 Генерального штаба генерал-лейтенант — 1 января 1889 года (за отличие)
 Генерального штаба генерал от инфантерии — 9 апреля 1900 года (за отличие)
 Генерал-адъютант — октябрь 1905 года

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени — 1867
 Орден Святого Владимира 4-й степени — 1869
 Орден Святой Анны 2-й степени — 1873
 Орден Святого Владимира 3-й степени — 1874
 Золотое оружие с надписью «За храбрость» — 1877
 Орден Святого Станислава 1-й степени — 1880
 Орден Святой Анны 1-й степени — 1883
 Орден Святого Владимира 2-й степени — 1885
 Орден Белого орла — 1894
 Орден Святого Александра Невского — 1896
 Высочайшая благодарность — 1890, 1894, 1895, 1905
 Искренняя признательность Его Величества — 1897
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет — 1898
 Бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского — 1902

Иностранные
 Крест «За переход через Дунай» — 1878 (Румыния)
 Орден Такова 1-го класса — 1892 (Сербия)
 Орден Бухарской звезды с алмазами — 1893 (Бухарский эмират)
 Орден Железной короны 1-го класса — 1897 (Австро-Венгрия)
 Орден Красного орла 1-го класса — 1897 (Пруссия)
 Орден Почётного легиона большого офицерского креста — 1897 (Франция)
 Орден «За военные заслуги» 1-го класса — 1903 (Болгария)

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Благородной Бухары
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Члены Государственного совета Российской империи
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Государственные контролёры Российской империи